El término elenia serrana puede referirse a:

 Un nombre común de las especies de ave Elaenia pallatangae o Elaenia frantzii.